И́стмен, И́стман ( — «человек с востока») — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Истмен, Джордж (1854—1932) — изобретатель фотоплёнки, основатель фирмы «Eastman Kodak».
 Истман, Иван (1884—1949) — американский стрелок, чемпион летних Олимпийских игр, капрал.
 Истмен, Кристал (1881—1928) — американская юристка, суфражистка и журналистка.
 Истмен, Макс (1883—1969) — американский журналист, писатель, поэт, литературный критик, антикоммунист.
 Истмен, Мэри (1818—1887) — американская писательница.
 Истмен, Кевин (род. 1962) — американский художник комиксов, издатель, писатель.
 
 Истман, Эмили (1804—?) — американская художница XIX века.
 Истмен, Энтони (1946—2021) — индийский кинорежиссёр.
 Истман, Эрнест (1927—2011) — либерийский дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел Либерии (1983—1986).

Топоним 
 Истмен — область в провинции Манитоба, Канада.
  — город в округе Додж, штат Джорджия, США.

См. также 
 Истменовская школа музыки
 Eastman Chemical Company
 Eastman Kodak